Дьёлуар () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Нанси. Население кантона на 2011 год составляло 19942 человек.				
						
Код INSEE кантона 5441. Всего в кантон Дьёлуар входят 11	коммун, из них главной коммуной является Дьёлуар.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель